Laives se poate referi la:

 Laives, Saône-et-Loire, comună în departamentul Saône-et-Loire, Franța
 Laives, Italia, comună din provincia Bolzano, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia